Košutići est un toponyme qui peut désigner :
Košutići, une localité de Croatie située dans la municipalité de Višnjan, comitat d'Istrie ;
Košutići, un village Monténégro situé dans la municipalité d'Andrijevica.